Electron může znamenat:

 Electron (engine), herní engine od Obsidian Entertainment
 Electron (raketa), nosič firmy Rocket Lab
 Electron (rod), rod ptáků z čeledi momotovití
 Electron (software), prostředí (framework) pro spolupráci různých platforem
 Electron (společnost), ukrajinský koncern, známý zejména jako výrobce tramvají 

Jako součást názvu pak:
 Acorn Electron, 8bitový mikropočítač od Acorn Computers
 BlackBerry Electron, série chytrých telefonů od BlackBerry
 Visa Electron, řada kreditních a debetních karet od Visa
 Tokyo Electron, japonská společnost vyrábějící elektroniku a polovodiče

Související rozcestníky 
 Elektron (rozcestník)